Aleksandr Aleksandrovič Skvorcov – cosmonauta, aviatore e ufficiale russo
 Aleksandr Skvorcov (1954-2020) – ex hockeista su ghiaccio russo